Hamming může být:

 Richard Hamming – americký matematik (1915–1998)
 Hammingův kód – samopravný kód v telekomunikacích

další významy:
 Ham (rozcestník)